Катин може да се отнася за:
 Катин - село в Смоленска област, Русия
 Катинско клане – масов разстрел на полски военнопленници край Катин през 1940 г.
 „Катин“ - полски филм за разстрелите край Катин на режисьора Анджей Вайда (2007)
 Катински мемориал – полски военен мемориал край Катин за жертвите от разстрелите

Вижте също 
 Хатин